Karolina Szablewska – polska lekkoatletka (ur. 1988)
 Karolina Szablewska – polska scenarzystka (ur. 1970)